Джефф Дін (програміст)
 Джефф Дін (сценарист) ()